Rapp (niem.) – 1/100 franka szwajcarskiego
 Rapp – nazwisko
  Jean Rapp – (1771-1821) francuski generał
 RAPP − rosyjska organizacja